Анато́лий Покро́вский:
 Покровский, Анатолий Вениаминович (1930—2007) — советский и российский журналист газеты «Правда».
 Покровский, Анатолий Владимирович (1930—2022) — советский и российский хирург.